Aglaòfon (en llatí Aglaophon, en grec antic ) fou un pintor grec del  nascut a l'illa de Tasos, pare i mestre de Polignotos i d'Aristòfon, segons diuen Suides i Foci. Com que Polignotos va florir abans de la Olimpíada 90, segons diu Plini, probablement Aglaòfon vivia sobre l'Olimpíada 70.

Quintilià elogia les seves pintures i diu que es distingien per la simplicitat dels colors, a més de per la seva antiguitat. De les seves obres es coneixen la pintura d'Olimpies o Pities com a genis que presidien els jocs olímpics i coronant a Alcibíades. I la pintura de Nemea presidint els jocs Nemeus. Segons alguns autors, aquest Aglaòfon va ser el primer que va representar Victòria amb ales.

Referències 

Pintors de la Grècia clàssica
Tasis de l'antiguitat